Mendes se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Humberto Fonseca Mendes
 Luis F. Mendes